El término lago Kiessee puede designar a:

 Lago Kiessee de Gotinga en la ciudad alemana de Gotinga en el estado federado de Baja Sajonia;
 Lago Kiessee de Kraak en Kraak, en el municipio alemán de Rastow en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental;